Tona, comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
Tona, comune della Spagna nella Provincia di Barcellona